Джон Маклафлин (Маклохлин):
* Маклафлин, Джон (1898—1976) — американский художник-абстракционист, теоретик искусства.
 Маклафлин, Джон (род. 1942) — британский гитарист.
 Маклафлин, Джон (род. 1948) — шотландский футболист.
 Маклафлин, Джон (род. 1952) — английский футболист.
 Маклафлин, Джон (род. 1987) — шотландский футболист, вратарь.